Kühnel ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrosius Kühnel (1771–1813), deutscher Organist und Verleger
 August Kühnel (1645–um 1700), deutscher Komponist und Virtuose
 Bernhard Kühnel (* 1927), emeritierter Prälat von Caravelí
 Daniel Kühnel (* 1973), Intendant, Regisseur und Geschäftsführer
 Detlef Kühnel (* 1944), deutscher Triathlonveranstalter, Buchautor und Triathlet
 Ernst Kühnel (1882–1964), deutscher Kunsthistoriker, Direktor des Museums für Islamische Kunst in Berlin von 1931 bis 1951
 Franz Eduard Kühnel (1942–2019), österreichischer Politiker (ÖVP), Bundesrat
 Friedrich Kühnel (1766–1841), deutsch-russischer Maler
 Harry Kühnel (1927–1995), österreichischer Historiker
 Ida Kühnel (1920–1999), deutsche Leichtathletin
 Irene Kühnel-Kunze (1899–1988), deutsche Kunsthistorikerin

 Jürgen Kühnel (1944–2018), deutscher Germanist
 Kathrin Kühnel (* 1977), deutsche Schauspielerin
 Kea Kühnel (* 1991), deutsche Freestyle-Skisportlerin
 Klaus Kühnel (* 1945), deutscher Lehrer und Journalist
 Lilly Kühnel (* 1953), deutsche Politikerin (SPD)
 Mariana Harder-Kühnel (* 1974), deutsche Rechtsanwältin und Politikerin (AfD)
 Max Kühnel, siehe Max Knight, (1909–1993), Schriftsteller und Übersetzer
 Mila Kühnel (vor 1893–nach 1899), österreichische Theaterschauspielerin und Sängerin (Sopran)
 Paul Kühnel (Pädagoge) (1848–1924), deutscher Gymnasiallehrer, Slawist, Sinologe und Übersetzer
 Paul Kühnel (Verleger) (1860–1931), deutscher Zeitungsverleger
 Peter K. Kühnel (* 1949), deutscher Gitarrist, Komponist und Produzent
 Richard Kühnel (* 1969), österreichischer EU-Beamter
 Rudolf Kühnel (1896–1950), österreichischer Geher
 Steffen M. Kühnel (* 1956), deutscher Soziologe
 Tom Kühnel (* 1971), deutscher Regisseur

Siehe auch:

 Kühnl
 Kühnle
 Khünel